

События 
 Консулы: Гней Корнелий Долабелла (патриций) и Марк Фульвий Нобилиор (плебей); преторы: Гней Тремеллий и Луций Корнелий Лентул Луп; цензоры: Публий Корнелий Сципион Назика Коркул (патриций) и Марк Попилий Ленат (плебей).

Скончались 
 Эвмен II — царь пергамский, сын Аттала I. Закончил постройку знаменитого пергамского алтаря;
 Публий Теренций Афр — латинский драматург;
 Фарнак I — царь Понта;
 Саурмаг I — второй грузинский монарх из династии Фарнавазидов.

См. также

Примечания